est un mot anglais signifiant « fer de lance ». Il peut faire référence à :

 , ou Spearhead Group est une entreprise chinoise en Communication Marketing Intégrée (CMI) fondée en 2003 à Pékin et aujourd'hui cotée en bourse de Shenzhen  ;
 , groupe de musique dont le leader est Michael Franti ;
 , album de  sorti en  ;
 , série de télévision diffusée de 1978 à 1981 sur  ;
 , magazine britannique d'extrême droite ;
 , surnom de la  blindée, active pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Le HMS Spearhead, un sous-marin de  de la Royal Navy.